

Biologia 
 Pitta  – genere di uccelli passeriformi della famiglia Pittidae

Cucina 
 Pitta  – tipo di pane calabrese
 Pitta di patate  – tipo di focaccia salentina

Medicina 
 Pitta  – uno dei tre Dosha nella medicina ayurvedica